

Patronymes 
 Félix Huguenet (1858, 1928), acteur français
 Pierre Huguenet (vers 1640-avant 1722), violoniste français
 Sébastien Huguenet I (vers 1625-avant 1703), organiste français
 Sébastien Huguenet II (1652-1721), violoniste français

Toponymes 
 Grange Huguenet, grange à Besançon